Сочитла има више значења:

 Сочитла (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сочитла (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сочитла (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сочитла (Наранхал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику